Il singolare del torneo di tennis East West Bank Classic 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Chris Evert 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Martina Navrátilová (semifinali)
 Steffi Graf (campionessa)
 Chris Evert (finale)
 Hana Mandlíková (quarti di finale)
 Helena Suková (terzo turno)
 Zina Garrison (secondo turno)
 Gabriela Sabatini (semifinali)
 Lori McNeil (quarti di finale)

 Bettina Bunge (quarti di finale)
 Catarina Lindqvist-Ryan (primo turno)
 Wendy Turnbull (primo turno)
 Rosalyn Nideffer (secondo turno)
 Kate Gompert (secondo turno)
 Raffaella Reggi-Concato (primo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

East West Bank Classic 1987